Iordăchescu se poate referi la:
 Alex Iordăchescu
 Dan Iordăchescu
 Theodor Iordăchescu
 Vezi
 Iordăchești
 Iordache

Nume de familie românești